Бар «Конь и Кучер» (I:1,2) — бар на Земле, поблизости от дома Артура Дента

Мадранитовый рудный пояс звёздной системы Бета Ориона (I:1) — известен застольной игрой, в которую играют в тамошних гиперпространственных портовых кабаках. Игра немного напоминает земную игру в гляделки. Два игрока садятся за стол друг против друга, и перед каждым из них ставится стакан. Между ними ставится бутылка Дженкс-спирта. Задача игроков—сконцентрироваться на бутылке, попытаться усилием воли приподнять её и налить спирта в стакан противника, который потом должен его выпить. Затем бутылка опять наполняется, и играется ещё один кон. Потом ещё один. Раз уж вы начали проигрывать, то, скорее всего, на победу рассчитывать вам не придётся, поскольку Дженкс-спирт, помимо своих основных свойств, также снижает телекинетические способности. Как только установленное заранее количество выпито, проигравший должен выполнить приказ партнера, который обычно непристойно физиологичен. Благодаря своему навыку игры Форд Префект сумел увлечь за собой Артура Дента, чтобы сообщить ему о грядущем уничтожении Земли.

Дамогран (I-4) — планета, на которой был построен корабль Золотое сердце. На планете нет ничего, кроме больших пустынных островов, между которыми простираются очень красивые, но раздражающе широкие проливы. Поэтому планета малонаселена и хорошо подходит для секретного проекта, такого, как «Золотое сердце». Крошечный космопорт находится на острове Пасхи (что по случайному совпадению на галактико значит «что-то маленькое, плоское и светло-коричневое»), остров Золотого Сердца (который по совпадению на галактико называется «Франция») входит в состав единственного на планете большого архипелага. Остров Франция имел двадцать миль в длину, пять в ширину и форму полумесяца. Казалось, он специально сооружен лишь ради грандиозной дуги огромного залива. Над заливом из моря высоко поднимался скалистый берег; затем скалы становились ниже и сходили на нет через пять миль на внешней стороне острова.

Скворншеллос 
Скворншеллос — система, находящаяся в 27 световых годах от Земли.

Альфа Скворншеллоса — первая планета системы Скворншеллоса. На ней очень холодно и она населена гигантскими матрацами, которые плюются кислотой.

Бета Скворншеллоса — планета, на которой живут квадратные подушки. Она имеет пустынную местность, а не болота, как Зета Скворншеллоса. 

Гамма Скворншеллоса — горячая, ухабистая маленькая планета с плотной атмосферой. Большинство посетителей умирают от раздражения в течение часа.

Дельта Скворншеллоса — планета, на которой обитают летающие подушки. Не имеет твёрдой земли — только бесконечные облака, указывая, что это газовый гигант.

Зета Скворншеллоса (I:5) — планета, на которой растут матрацы. Матрацы очень тщательно умерщвляются и высушиваются.
Оживают после этого очень немногие.

Магратея 
Магратея это древняя планета, находящаяся на орбите вокруг двух солнц Soulianis и Rahm в самом сердце туманности Конская голова. Экономика Магратеи была основана на производстве других планет для богатых людей во вселенной.

Автостопом по галактике